W Rumunii
 Oncești – gmina w okręgu Bacău
 Oncești – gmina w okręgu Marmarosz
 Oncești – wieś w okręgu Alba, w gminie Mogoș
 Oncești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Oncești
 Oncești – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Stănești
 Oncești – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Oncești